Wilhelm V av Holland, född 1330, död 1388, var regerande greve av Holland 1356–1388.

Referenser

Födda 1330
Avlidna 1388
Män
Personer i Nederländerna under 1300-talet
Personer från Frankfurt am Main